Diyala (rivier)
 Diyala (gouvernement)